МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный, «Объект 6») — советская и болгарская боевая машина, многоцелевой плавающий бронетранспортёр (БТР).

Многоцелевой транспортёр создан для транспортировки (перевозки) людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача (хотя и не предназначался для этой роли, в отличие от принятых ранее на вооружение БТР-40, БТР-152, БТР-50, БТР-60).

История 
Лёгкий многоцелевой гусеничный транспортёр-тягач МТ-Л и МТ-ЛБ принят на вооружение ВС Союза ССР в 1964 году постановлением Совета Министров СССР № 1030—401, выпускался на Харьковском тракторном заводе имени Серго Орджоникидзе.

МТ-Л был выпущен небольшой партией, так как ХТЗ не мог параллельно выпускать две машины. В настоящее время в России МТ-ЛБ производится на ОАО «Муромтепловоз», Рубцовском филиале ОАО НПК «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского.

МТ-ЛБ применялся советскими войсками в Афганской войне, а после распада Союза ССР использовался практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.

В значительных количествах МТ-ЛБ также поставлялся союзникам СССР и нейтральным странам, использовался в ряде региональных конфликтов.

Использовался как база для ряда машин специального назначения, а шасси бронетранспортёра использовалось для гражданских вездеходов. Хотя с середины восьмидесятых годов и сам МТ-ЛБ в варианте без башни и пулемётного вооружения с успехом использовался в народном хозяйстве в условиях Крайнего Севера как вездеход.

В настоящее время на рынке востребованы различные модификации гражданских снегоболотоходов на базе МТЛБ, например ряд моделей, производимых Иркутским заводом гусеничной техники. Данный завод находится в реестре производителей промышленной продукции МИНПРОМТОРГ России, при этом является одним из немногих производителей, чья продукция, входит в Реестр промышленной продукции произведенной на территории РФ (ссылка). Также вездеходы на базе демилитаризованного МТЛБ под собственным названием МСГ с выдачей нового паспорта самоходной машины (ПСМ) выпускает производственная компания Гиртек, изготавливая вездеход с «нуля» либо выполняя его глубокую модернизацию и адаптацию под различные задачи.

В Уральском федеральном округе освоен выпуск гражданских модификаций гусеничных вездеходов на базе МТЛБ на предприятии  Уральский завод гусеничных тягачей. Различные модификации гусеничных вездеходов УЗГТ и ТГМ-2 находят применение в народном хозяйстве обеспечивая произведение работ в условиях бездорожья.

МТ-ЛБ имеет в войсках прозвища «мотолыга» («маталыга»), «мотолаба», «эмтээлбэшка».

После распада СССР производственная база МТ-ЛБ осталась на территории Украины.

На шасси этой машины Харьковским тракторным заводом разработан и выпускается гражданский вездеход ХТЗ-3Н.

Опыт боевого применения 
В среде военных, имеющих косвенное представление об этой машине, бытует мнение о ней как о машине низкоскоростной, слабозащищённой, со слабой огневой мощью.

Такой подход к МТ-ЛБ основан на сравнительном анализе этой боевой машины с БМП и БТР.

Ошибочно негативная оценка МТ-ЛБ имеет корни в сравнении его характеристик как боевой машины пехоты.

Не принимается во внимание тот факт, что МТ-ЛБ с одной стороны и БМП/БТР с другой стороны — это совершенно разные классы военной техники.

В отличие от БМП, БТР, БМД, при проектировании МТ-ЛБ не ставилось задачи создать боевую машину поддержки пехоты.

Он изначально проектировался как вездеход для транспортировки грузов, тягач для буксирования артиллерийских орудий, шасси для монтирования различных устройств, а также — как санитарная машина.

С учётом предъявленных требований, лёгкая броня и пулемёт Калашникова рассматриваются не как недостаток, а как достоинство. Фактически, в отличие от обычного армейского грузовика, функции которого он выполняет, МТ-ЛБ имеет гусеничный ход, что повышает его проходимость, противопульную броню и пулемётное вооружение.

Тягач не предназначен для использования в наступательных целях. Пулемётное вооружение он имеет исключительно для собственной обороны.

Опыт Афганской войны показал, что, помимо своего прямого назначения, МТ-ЛБ мог в случае необходимости эффективно защитить пулемётным огнём не только себя, но и орудийные расчёты, за которыми машина была закреплена как тягач.

Модификации

Советские и российские 
 МТ-ЛБ (Объект 6) — базовый вариант.
 МТ-ЛБВ — снегоболотоходный вариант. Модификация имеет более широкие траки и пониженное удельное давление на грунт (около ). Предназначена для северных регионов.
 УСМ-30 «Карандаш» — универсальная снегоболотоходная машина для гражданского сектора, имеется несколько модификаций, отличающихся конструкцией кабины и наличием дополнительного оборудования.
 УСМ-40 «Аргус» — универсальная снегоболотоходная машина для гражданского сектора, с высокой кабиной, имеется несколько модификаций, отличающихся конструкцией кабины и наличием дополнительного оборудования.
 ТГ-126-04 (Головастик) — снегоболотоход построенный на основе чертежей МТ-ЛБ. Имеет несколько гражданских модификаций. Широко применяется в лесопожаротушении, геологоразведке, освоении территорий крайнего севера. Изготовитель ООО «Иркутский Завод Гусеничной Техники».
 ТГ-126-07 (Брабус) — снегоболотоход построенный на основе чертежей МТ-ЛБ. Так же исполнен в нескольких гражданских модификациях. Наиболее широкое распространение получил среди организаций ориентирующихся на перевозку людей в условиях бездорожья, так как имеет высокий уровень комфорта для пассажиров. Изготовитель ООО «Иркутский Завод Гусеничной Техники»
 ТГ-126-05 (Командирская) — снегоболотоход для гражданского сектора. Отличается повышенным уровнем комфорта и повышенной износостойкостью основных элементов ходовой части. Имеет широкое применение в лесопожаротушении, геологоразведке, освоении территорий крайнего севера. Изготовитель ООО «Иркутский Завод Гусеничной Техники».
 ТГ-126-09 (Линкор) — многоцелевой грузопассажирский снегоболотоход с двигателем ЯМЗ-238БЛ. Усиленная ходовая часть даёт возможность перевозки грузов до 6.5 тонн. Изготовитель ООО «Иркутский Завод Гусеничной Техники»
 ТГ-126-09 УРБ 2А2 — снегоболотоход для гражданского сектора. Отличается повышенным уровнем комфорта и повышенной износостойкостью основных элементов ходовой части. Имеет широкое применение среди геологов и добытчиков, так как на шасси установлена буровая гидромеханизированная установка. Изготовитель ООО «Иркутский Завод Гусеничной Техники»
 МТ-ЛБВ-Н — многоцелевой транспортёр-тягач, адаптированный для эксплуатации в народном хозяйстве.
 МТ-ЛБВ-НС «Алтай» — многоцелевой транспортёр-тягач, адаптированный для эксплуатации в народном хозяйстве.
 МТ-ЛБВМ — версия с установкой 12,7-мм зенитного пулемёта НСВТ, вместо башенной установки ТКБ-01-1.
 МТ-ЛБВМК — версия с установкой 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд». Двигатель ЯМЗ-238ВМ, мощностью .
 МТ-ЛБВМ1К — модификация, приспособленная для работы на высокогорье, с установкой нового двигателя ЯМЗ-238БЛ-1, мощностью , новой радиостанцией и новым отопителем.
 МТ-ЛБМ (Объект 6М) — современная модификация, разработана в ОАО «Муромтепловоз».
 Объект 6МА — вариант МТ-ЛБМ с башенной установкой, соответствующей бронетранспортёру БТР-80.
 Объект 6МА1 — модернизация «Объекта 6МА» с дополнительной установкой 30-мм автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя».
 Объект 6МА2 — модернизация «Объекта 6МА» с установкой 23-мм автоматической пушки 2А14 вместо пулемёта КПВТ.
 Объект 6МА3 — модернизация «Объекта 6МА» с установкой 4 пусковых установок ПТУР 9М133 «Корнет», 7,62-мм пулемёта ПКТМ и 30-мм автоматического гранатомёта АГС-30 «Атлант».
 Объект 6МА4 — модернизация «Объекта 6МА1» с установкой 23-мм автоматической пушки 2А14 вместо пулемёта КПВТ.
 Объект 6МБ — вариант МТ-ЛБМ с модулем МБ2, включающий в себя 30-мм пушку 2А72.
 Объект 6МБ2 — модернизация «Объекта 6МБ» с дополнительной установкой 30-мм автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя».
 Объект 6МБ3 — вариант МТ-ЛБМ с установкой 23-мм авиационной пушки ГШ-23в, 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд» и 30-мм автоматического гранатомёта АГС-30 «Атлант».
 Объект 6МБ4 — вариант МТ-ЛБМ с установкой 30-мм авиационной пушки ГШ-30к, 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд» и 30-мм автоматического гранатомёта АГС-30 «Атлант».
 МТ-ЛБМ1 (Объект 6М1) — модификация МТ-ЛБ с установкой нового двигателя ЯМЗ-238БЛ-1, мощностью , механической трансмиссии с гидрообъёмным механизмом управления поворотом.
 МТ-ЛБМ1А7 — вариант с башенной установкой, соответствующей бронетранспортёру БТР-80, с установкой 7,62-мм пулемёта ПКТМ, 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд», 30-мм автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя» и установлена система 902В для постановки дымовых завес.
 МТ-ЛБМ1Б2 — модификация МТ-ЛБМ1 с идентичным вооружением «Объекта 6МБ2».
 МТ-ЛБМ2 (Объект 6М2) — модификация МТ-ЛБ от «Курганмашзавода» с установкой нового двигателя и трансмиссии.
 МТ-ЛБ-ЛПТ — лесопожарный трактор. Производитель — ОАО «Муромтепловоз».
 КТМ-10 — снегоболотоход для инженерных войск вооружённых сил РФ.
 УБШМ-1-20 — буровая шнековая малогабаритная установка

Украинские 

 МТ-ЛБР6 — бронетранспортёр на шасси МТ-ЛБ. Производитель — Харьковский тракторный завод. Установлены новый дизельный двигатель, новая одноместная башня (30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 со спаренным 7,62-мм пулемётом КТ-7,62, дымовые гранатомёты системы 902Б «Туча»). Защищённость экипажа усилена за счёт разнесённого бронирования и кевларового подбоя, ходовая часть прикрыта противокумулятивными экранами. Изготовлен 1 опытный.
 МТ-ЛБР7 — БМП на шасси МТ-ЛБ с боевым модулем БМ-3 «Штурм». Вооружение: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, спаренный с ней 7,62-мм пулемёт КТ-7,62, две пусковые установки ПТУР 9М114М «Конкурс-М», 30-мм автоматический гранатомёт, дымовые гранатомёты. Защищённость экипажа усилена за счёт разнесённого бронирования и кевларового подбоя. Производитель — Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе.
 МТ-ЛБМШ — БМП на шасси МТ-ЛБ с боевым модулем «Шквал». Вооружение: 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, спаренный с ней 7,62-мм пулемёт КТ-7,62, две противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) «Барьер», 30-мм автоматический гранатомёт, дымовые гранатомёты. Сделано 26 для Мьянмы.
 «Положение-2» — разведывательный автоматизированный звукометрический акустический комплекс «Положение-2» производства СКБ «Молния» был разработан в 1995—2012 годах и в феврале 2013 года принят на вооружение украинской армии. В апреле 2013 года был изготовлен один демонстрационный образец на шасси МТ-ЛБ
 МТ-ЛБ-Т-23-2 — МТ-ЛБ с ЗУ-23, оснащённой бронещитом и новым прицелом — вариант модернизации, предложенный ООО НПК «Техноимпекс» (демонстрационный образец был представлен 21 сентября 2015 на выставке «Оружие и безопасность-2015»)
 80-мм РСЗО на базе МТ-ЛБ
 МТ-ЛБ С — украинская бронированная медицинская машина на базе МТ-ЛБ

Польские 
 MT-LB — модификация с установкой 12,7-мм пулемёта ДШКМ.

Шведские 

 Pbv 401 — модификация с установкой 7,62-мм пулемёта Ksp 58 или Ksp 95

Казахстанские 
 «Айбат» — самоходный миномёт казахстанского производства, разработанный израильской фирмой «Солтам». Представляет собой МТ-ЛБ, вооружённый модернизированным советским миномётом 2Б11.

Азербайджанские 
 MTLB-AM Азербайджанская модернизация МТ-ЛБ в машину огневой поддержки, именуемую MTLB-AM. Машина оснащена, помимо стандартной башенки с 7,62-мм пулемётом ПКТ, также башней с 15-зарядной пусковой установкой 57-мм неуправляемых ракет (авиационных НАР серии С-5), 30-мм автоматическим гранатомётом АГ-17 и 7,62-мм пулемётом ПКТ.

Машины на базе

Советские и российские 
 МТП-ЛБ — машина технической помощи. Башенная установка с пулемётом отсутствуют, на крыше установлена грузовая платформа
 МТ-ЛБу (Объект 10) — удлинённая версия, шасси имеет 7 катков с каждой стороны.
 Объект 26 — шасси 122 мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика».
 1РЛ232 «Леопард» — советская станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10
 2С24 — самоходное шасси миномётного комплекса 2К32 «Дева»
 9А34 — боевая машина ЗРК 9К35 «Стрела-10СВ» (вариант без радиопеленгатора)
 9А35 — боевая машина ЗРК 9К35 «Стрела-10СВ» (вариант с радиопеленгатором)
 9П149 — боевая машина ПТРК 9К114 «Штурм-С»
 К-611 — машина радиационной разведки
 К-612 — машина радиационной разведки
 АЗМ — российская аэротранспортабельная землеройная машина
 УДЗМ — российская универсальная дорожно-землеройная машина
 РХМ «Кашалот» — советская разведывательная химическая машина
 РПМ — радиационно-поисковая машина
 2К21-2 — самоходный миномёт с установкой 82-мм миномёта 2Б14 «Поднос» и 12,7-мм зенитного пулемёта «Корд»
 2К32 «Дева» — самоходный миномёт с установкой 82-мм миномёта 2Б24

Белорусские 
 МТ-ЛБ «Спасатель» — медицинская машина переднего края на базе МТ-ЛБ, созданная специалистами 228-й базы резерва автомобилей (демонстрационный образец представлен на военном параде в 2017 году).

Казахстанские 
 AMTE - бронированная медицинская машина на базе МТ-ЛБ, представленная на Kadex-2018
 МТ-ЛБ Aselan-IGLA - установка на шасии МТ-ЛБ турецкого зенитного ракетного модуля Aselsan IGLA с ракетами советского переносного ЗРК "Игла-1". Представлен на Kadex-2018.

Болгарские 
 МТ-ЛБ АТ-И — гусеничный минный заградитель
 МТ-ЛБ МРХР — машина радиохимической разведки
 MT-LB SE — бронированная медицинская машина
 МТ-ЛБ ТМХ — самоходный миномёт с 82-мм миномётом М-37М
 БМП-23 — боевая машина пехоты, вооружённая 23-мм автоматической пушки 2А14 и ПТРК 9К11 «Малютка». В конструкции ходовой части используются элементы МТ-ЛБ и 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика»
 БРМ «Сова» — боевая разведывательная машина. Имеет три варианта исполнения:
 «Сова-1» — с радиостанцией Р-130М и телескопической мачтой
 «Сова-2» — с радиостанцией Р-143
 «Сова-3» — с РЛС наземной разведки 1РЛ133 переносной станции наблюдения и разведки ПСНР-5 «Кредо»
 КШМ-Р-81 «Дельфин» — командно-штабная машина
 «Тунджа» — самоходный миномёт с установкой 120-мм миномёта М-120
 «Тунджа-Сани» — самоходный миномёт с установкой 120-мм миномёта 2Б11
 Р-80 — станция наземной артиллерийской разведки
 МТ-ЛБ М1

Польские 
  — инженерная разведывательная машина
  «Kroton» — миноукладчик на базе МТ-ЛБ производства «Huta Stalowa Wola S.A.»
 WEM Lotos — бронированная медицинская машина
 WPT Mors — машина технической помощи
 R-137T — передвижная радиостанция
 -1 «Irys» — командный пункт автоматизированного комплекса «Irys».
 WDSz — командно-штабная машина артиллерийского дивизиона
 MT-LB-23M «Krak» — зенитная самоходная установка, вооружённая 23-мм зенитными автоматами (в серийное производство не запущен).
 «Przebiśnieg» — комплекс РЭБ, состоит из трёх машин:
 SZ — станция радиопомех;
 SR — станция распознавания;
 WD krel — командный пункт
 «Opal-I»/«Opal-II» — модернизация МТ-ЛБ с изменением корпуса, водомётов, установкой нового двигателя SW680/167/1 и башенки с 12,7-мм зенитным пулемётом НСВТ (не пошёл в серию)
 BWO-40 — боевая машина пехоты с 40-мм орудием Bofors, в начале 1990х годов построен один прототип

Украинские 
 ХТЗ-3Н — демилитаризованный МТ-ЛБ. Транспортная гусеничная снегоболотоходная машина, предназначенная для выполнения транспортных и других специальных работ в условиях бездорожья и в труднодоступных районах. Производитель — Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе.
 ТГМ-126 — транспортная гусеничная машина на шасси МТ-ЛБ. Производитель — Харьковский автомобильный ремонтный завод.
 БМП «Тур» разрабатывается частной украинской компанией «Корт».

Операторы

Современные 
  — 336 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 10 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 134 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска Республики Беларусь — 50 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
 Войска коллективной обороны — 20 единиц МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 100 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 66 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 6 единиц, по состоянию на 2016 год
  — около 400 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  и Боко Харам — некоторое количество МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 150 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 8 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 10 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — 60 единиц МТ-ЛБ и его модификаций, по состоянию на 2016 год
  — 26 МТ-ЛБМШ, по состоянию на 2016 год
  — 67 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска Российской Федерации — 5500 МТ-ЛБ, из них 2000 на хранении, по состоянию на 2016 год
 Морская пехота России — 300 МТ-ЛБ, по состоянию на 2016 год
  — >2000, по состоянию на 2016 год
  — 3 МТ-ЛБ (используются под обозначением М-93), по состоянию на 2016 год
  — 102 МТ-ЛБВ, по состоянию на 2016 год
  — 10 МТ-ЛБ, оценивающихся как небоеспособные, по состоянию на 2016 год

Бывшие 
 
 
 
  
  — 17 единиц МТ-ЛБ поставлены из ФРГ в 1991 году. Не стоят на вооружении
 
  — 137 Pbv.401A, из них 56 Pbv.4020 по состоянию на 2010 год

Служба и боевое применение 
 Афганская война (1979—1989)
 Вооружённый конфликт в Приднестровье. Некоторое количество МТ-ЛБ находится на вооружении Приднестровских вооружённых сил. Участвовали в марте 1992 года в боях. Применялись также и со стороны Молдовы. На некоторые машины были установлены ЗУ-23-2
 Первая чеченская война — активно использовался как российскими войсками, так и чеченцами в качестве БТР, БМП, импровизированной САУ, тягача, БРЭМ, санитарной машины, передвижного командного пункта и т. д. Активность использования МТ-ЛБ обуславливалась тем, что он долгое время относился к разряду автотехники и, следовательно, на него не распространялись ограничения по ДОВСЕ, а также лёгкостью в эксплуатации и доступностью топлива и запчастей.
 Вторая чеченская война — использовались российскими войсками. По состоянию на ноябрь 1999 года в Чеченской Республике было сосредоточено 667 единиц МТ-ЛБ
 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
 Вооружённый конфликт на востоке Украины
 Вторжение России на Украину По состоянию на 28 октября 2022 года как минимум 186 единиц российских МТ-ЛБ и 46 МТ-ЛБВМ было уничтожено. Кроме того как минимум 132 единицы МТ-ЛБ и 77 МТ-ЛБВМ были захвачены.

Изображения

Видео 
 
 
 САМЫЙ КРУТОЙ ВЕЗДЕХОД!!! (Russian rover) на YouTube

См. также 
 Стрела-10
 2С1
 БТР-50

Примечания

Литература 
 
 
 Универсальный солдат. Многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ / Второе дыхание — из тягачей в терминаторы. МТ-ЛБ. Часть 2 // 25.04.2018 г. и 30.04.2018 г. Опубликовано в журнале «Наука и Техника», № 5, 2014 г.

Ссылки 
 МТЛБ, адаптированные для работы в различных отраслях экономики
 МТЛБ (ТГМ-5), улучшенная кабина
 МТЛБ производство Завод Алтайский Трактор
 
 Russia upgrades firepower for MT-LB. Jane’s, 26 September 2006
 MT-LB Multipurpose Armoured Vehicle
 MT-LB Light Armored Multi-purpose Vehicle

Бронетранспортёры СССР
Бронетранспортёры по алфавиту
Гусеничные бронетранспортёры
Плавающие бронетранспортёры
Бронетранспортёры Афганской войны (1979—1989)
Бронированные тягачи СССР

Военная продукция «Муромтепловоза»
Военная продукция «Уралвагонзавода»
Военная продукция Харьковского тракторного завода